El título Autorretrato puede referirse a:

 Autorretrato, tipo de pintura;
 Autorretrato de François Bonvin (1847);
 Autorretrato de Leonardo da Vinci (1513);
 Autorretrato del Greco (1595-1600);
 Autorretrato de Francisco de Goya (1815);
 Autorretrato de William Hogarth (1745);
 Autorretrato de Édouard Manet (1879);
 Autorretrato de Rafael Sanzio (1504-1506);
 Autorretrato de Rembrandt (1652);
 Autorretrato de Tiziano, (1560);
 Autorretrato de Anton Van Dyck, (1622-1623);
 Autorretrato de Diego Velázquez (1640).